Die dreizehnte Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1985 Palmares CECAFA Championship, fand vom 4. bis zum 13. Oktober 1985 in Simbabwe statt. Sechs ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Gastgeber Simbabwe gewann seinen ersten Titel.

Spielmodus 

Die 6 teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je drei Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}
Die Spiele der Gruppe A fanden in Harare statt.

|}

Gruppe B 

|}
Die Spiele der Gruppe B fanden in Bulawayo statt.

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 
Das Finale fand im Rufaro Stadion in Harare vor 32.000 Zuschauern statt.

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1985Simbabwe

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

1985
Fußballveranstaltung 1985
Fußball (Simbabwe)
Sportveranstaltung in Harare
Sportveranstaltung in Bulawayo